De nominaties voor de Nobelprijs voor de Vrede zijn confidentieel, maar ze worden bekend gemaakt 50 jaar naar dato. Hier volgen de nominaties tot het jaar 1967. Het 'aantal nominaties' hieronder is bij sommige genomineerden te hoog - de bron telt nominaties waarbij één persoon in een jaar een combinatie van 2 kandidaten nomineerde soms dubbel.

Bron 
 nobelprize.org: Nomination archive

Vrede genomineerd
Vredesprijs